Ordine di San Giacomo da Compostela o Ordine di Santiago – ordine monastico-militare del Regno di León
 Ordine di San Giacomo della Spada (Ordem Militar de Sant'Iago da Espada) – ordine cavalleresco portoghese 
 Ordine di San Giacomo d'Altopascio – ordine religioso cavalleresco nato in Toscana